«Проспе́кт Верна́дского» —  станция Московского метрополитена на юго-западном участке Большой кольцевой линии. Связана пересадкой с одноимённой станцией на Сокольнической линии. Расположена в районе Проспект Вернадского (ЗАО), вдоль улицы Удальцова у её пересечения с проспектом Вернадского, по которому и получила своё название. Открытие станции состоялось 7 декабря 2021 года в составе участка  — . Колонная трёхпролётная мелкого заложения с одной островной платформой.

Расположение 
Станция расположена неподалёку от одноимённой станции Сокольнической линии. Станция имеет два подземных вестибюля с выходами на обе стороны улицы Удальцова, связанные эскалаторами с платформой.

Оформление и архитектура 
Станция задумана в стиле хай-тек. Она имеет индивидуальный образ, основанный на сочетании геометрических форм теплого монохрома отделки потолка, пола, колонн и графически яркой темы путевой стены, переходящий в зоне пересадки в такую же тему из цветного стеклянного ограждения пересадочных ходков.

На потолке светло-серого цвета в шахматном порядке располагаются встроенные светильники. Отражаясь на мраморном полу, они создают на нём узор.  

Центральная часть платформы обрамлена двумя рядами прямоугольных колонн, облицованных гранитом Габбро, черный цвет которого удачно контрастирует с серыми полутонами потолка и золотистой гаммой путевой стены. Спокойным фоном для этого сочетания служит пол платформы из полированного гранита. Стены касс выделены облицовкой оранжевого агломерата (высокопрочный искусственный камень).

Строительство 

 23 июня 2017 года — китайская компания China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), являющаяся подрядчиком для строительства этого участка БКЛ, начала строительные работы.
 19 сентября 2017 года — в Россию доставлены три ТПМК из Китая для проходки тоннелей на участке «Аминьевское шоссе» — «Проспект Вернадского». Стало известно, что все строительно-монтажные работы планируют завершить до конца 2019 года.
 7 сентября 2018 года — началась проходка левого перегонного тоннеля от станции «Проспект Вернадского» до «Мичуринского проспекта». По планам, тоннель длиной 1461 метр будет готов в конце февраля 2019 года.
 7 июля 2020 года — начался монтаж эскалаторов станции.
 15 сентября 2021 года — прошёл первый пробный поезд.
 16 сентября 2021 года — мэр Москвы Сергей Собянин провёл технический пуск участка «Давыдково» — «Проспект Вернадского».
 7 декабря 2021 года — открытие станции в составе участка «Мнёвники» — «Каховская».

АО «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству станции метро.

Пересадки 
Из середины платформы через пешеходные мостики осуществляется пересадка на одноимённую станцию на Сокольнической линии.

Наземный общественный транспорт

Примечания

Ссылки 
 Информация о станции на любительском сайте «Метрострой»
 Постановление Правительства Москвы 471-ПП от 30.06.2015 «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта — участка проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции „Кунцевская“ до станции „Проспект Вернадского“»

Станции Московского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Проспект Вернадского (район Москвы)
Станции метрополитена, построенные в 2021 году
Здания и сооружения, построенные в 2021 году в Москве